O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1963-64 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 12ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes "Sascachipas" e "IRCA" foram rebaixados para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1964 - Segunda Divisão

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1963 na Guatemala
1964 na Guatemala